Wahlkreis 106 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 106
 Landtagswahlkreis 106